Кубок АФК 2022 — 19-й розіграш другого за значимістю клубного футбольного турніру Азійської конфедерації футбола (АФК). Титул переможця здобув оманський Аль-Сіб.

Формат і учасники 
В турнірі брали участь 44 клуби із 27 асоціацій. Клуби були розділені на 5 зон: Західна Азія, Центральна Азія, Південна Азія, Східна Азія, АСЕАН.

Розклад матчів і жеребкувань

Кваліфікаційний плей-оф

Перший попередній раунд 

!colspan="3"|Південна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 квітня 2022

|}

Другий попередній раунд 
11 травня АФК оголосила, що через фінансові причини клуб Валенсія знявся із змагань.

!colspan="3"|Південна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|12 квітня 2022

|}

Раунд плей-оф 
19 січня 2022 року АФК оголосила, що клуби із М'янми Шан Юнайтед та Хантавадді Юнайтед були виключені із турніру. У результаті 1 березня 2022 року було ухвалене рішення скасувати матч плей-оф зони АСЕАН між Вісаха та Янг Елефантс. Обидві команди були кваліфіковані до групового турніру.

!colspan="3"|Південна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 квітня 2022

|-
!colspan="3"|Зона АСЕАН

|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 квітня 2022

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Плей-оф

Зональні півфінали 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 вересня 2022

|-
!colspan="3"|Зона АСЕАН
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 серпня 2022

|}

Зональні фінали 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 жовтня 2022

|-
!colspan="3"|Центральна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 серпня 2022

|-
!colspan="3"|Зона АСЕАН
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 серпня 2022

|}

Міжзональні півфінали 
У міжзональних півфіналах зустрічаються клуби із Південної, Центральної, Східної зон та зони АСЕАН.

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 вересня 2022

|}

Міжзональні фінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 жовтня 2022

|}

Фінал

Див. також 
 Ліга чемпіонів АФК 2022

Примітки

Посилання 
 Кубок АФК на soccerway

2022
2022 у футболі
2002 в азійському спорті